Ни́меньга — река в Архангельской области, правый приток Волошки. Протекает по территории Няндомского (Няндомское МО) и Коношского районов.

Длина — 44 км, площадь бассейна — 1020 км².

Вытекает из озера Нименьгского. Впадает в Волошку у нежилой деревни Усть-Нименьга.

Крупнейший приток — Няндома.

Примечания 

Бассейн Онеги
Реки Няндомского района
Реки Коношского района